Az 2005–2006-os Danish Superliga volt a 16. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában. A pontvadászat 2005. július 19-én kezdődött és 2006. május 14-én ért véget.

A címvédő a Brøndby volt. A szezont a København csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1